Plurale di fonte

Geografia
Fonti – frazione di Villaromagnano, comune italiano in provincia di Alessandria

Persone
Francesco Fonti (1948-2012) – 'ndranghetista italiano